В статье представлен список послов России в Южно-Африканской Республике.

 9 ноября 1991 года — установлены консульские отношения.
 28 февраля 1992 года — установлены дипломатические отношения на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Африки
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Российско-южноафриканские отношения

Ссылки 
 Сайт посольства России в ЮАР

Списки:ЮАР
ЮАР